Това е списъкът с епизоди на американския сериал „От местопрестъплението“ с оригиналните дати на излъчване в САЩ и България.

Първият сезон е с 23 епизода, включвайки пилотния епизод, написан от създателя на серила Антъни Зайкър; втори и трети сезон са също с по 23 епизода. Пети сезон е с 25 епизода, а шести и седми с по 24. Осми сезон е скъсен до 17 епизода, заради стачката на сценаристите, но девети сезон се завръща към предишния сезонен стандарт от 24.

Към 27 септември 2015 г. са се излъчили 337 епизода.

Издания на DVD

Сезони

Сезон 1: 2000–2001

Сезон 2: 2001–2002

Сезон 3: 2002–2003

Сезон 4: 2003–2004

Сезон 5: 2004–2005

Сезон 6: 2005–2006

Сезон 7: 2006–2007

Сезон 8: 2007–2008

Сезон 9: 2008–2009

Сезон 10: 2009–2010

Сезон 11: 2010–2011

Сезон 12: 2011-2012

Сезон 13: 2012-2013

Сезон 14: 2013-2014

Сезон 15: 2014-2015

Финал: 2015 

От местопрестъплението